Do fazy pucharowej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 awansowały drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej grupie oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Od tej fazy gra toczyła się systemem pucharowym (przegrany odpadał). W przypadku remisu została rozegrana dogrywka, gdy i ona nie wyłoniła zwycięzcy, następowała seria rzutów karnych.

Drabinka

1/8 finału

Szwajcaria – Polska

Walia – Irlandia Północna

Chorwacja – Portugalia

Francja – Irlandia

Niemcy – Słowacja

Węgry – Belgia

Włochy – Hiszpania

Anglia – Islandia

Ćwierćfinały

Polska – Portugalia

Walia – Belgia

Niemcy – Włochy

Francja – Islandia

Półfinały

Portugalia – Walia

Niemcy – Francja

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016